Gerlach Adolph von Münchhausen, baron Münchhausen (1688–1770) – polityk hanowerski, minister, kuzyn Karla Friedricha
 Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen, Baron Münchhausen (1720–1797) – niemiecki szlachcic, żołnierz, podróżnik i awanturnik, pierwowzór bohatera literackiego
 Przygody barona Münchhausena – powieść Rudolfa Ericha Raspe, rozwinięta przez Gottfrieda Augusta Bürgera

Zobacz też 
 Przygody barona Munchausena (film 1989)
 Münchhausen (film 1943)
 Zespół Münchhausena (choroba)
 Zastępczy zespół Münchhausena (zaburzenie psychiczne)
 (14014) Münchhausen (planetoida)